Zair – nazwa Demokratycznej Republiki Konga w latach 1971-1997
 Zair – prowincja w Angoli
 Zair – grupa etniczna w Afryce, odłam ludów Luo
 zair – waluta Zairu w latach 1967-1997
 „Zair” – seria fotografii Krzysztofa Millera
 Zair – dawna nazwa rzeki Kongo w Afryce
 Górny Zair – alternatywna nazwa Prowincji Wschodniej w Demokratycznej Republice Konga
 Dolny Zair – dawna nazwa prowincji Kongo Środkowe w Demokratycznej Republice Konga